Colin McKenzie può riferirsi a:

 Colin McKenzie (1880-1930), crickettista australiano
 Colin McKenzie (1964-), rugbista a 15 canadese
 Colin McKenzie, personaggio fittizio del falso documentario neozelandese Forgotten Silver (1995)